L'Open de Chine de squash masculin 2015 est l'édition masculine 2015 de l'Open de Chine qui se déroule du  au  sur le toit de l'hôtel  à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 100 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont une wild card Ivan Yuen. 

Grégory Gaultier l'emporte en finale face à Marwan El Shorbagy.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Chine
 Open de Chine de squash féminin 2015
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2015
Sport en Chine en 2015
Sport en septembre 2015
Squash en 2015